Cyclops může označovat:

biologie
 Cyclops – rod drobných vodních korýšů

 loď 
 USS Cyclops (AC-4) – americká nákladní loď, ztracená roku 1918

 fiktivní postava
 Cyclops – postava z příběhů X-Men

Související články 
 Kyklop